СОЭ — трёхбуквенная аббревиатура:
 Скорость оседания эритроцитов — неспецифический лабораторный показатель крови.
 Социально опасный элемент — норма советского уголовного права.

Топонимы 
 Соэ — гевог (административная единица) в Бутане.